

Literatura i teatr 
 Kopciuszek – tytuł baśni i imię jej głównej bohaterki
 Kopciuszek – opera
 Kopciuszek – balet
 Kopciuszek – sztuka Ireny Prusickiej

Zoologia 
 ptaki z rodziny muchołówek:
 kopciuszek rdzawogardły (Phoenicurus alaschanicus)
 kopciuszek ałtajski (Phoenicurus erythronotus)
 kopciuszek modrogłowy (Phoenicurus caeruleocephala)
 kopciuszek zwyczajny (Phoenicurus ochruros)

Filmy, w tym seriale i spektakle telewizyjne 
 Kopciuszek – film radziecki z 1947 roku
 Kopciuszek – amerykański film animowany z 1950 roku
 Kopciuszek – spektakl telewizyjny z 1987 roku w reżyserii Andrzeja Maj
 Kopciuszek – radziecki film animowany z 1979 roku
 Kopciuszek II: Spełnione marzenia – amerykański film animowany  z 2002 roku
 Kopciuszek III: Co by było, gdyby... – amerykański film animowany  z 2007 roku
 Kopciuszek – film animowany z 1994 roku
 Kopciuszek – serial animowany z 1996 roku
 Kopciuszek – australijski film animowany z 1996 roku
 Kopciuszek – film amerykański z 1997 roku
 Historia Kopciuszka – film z 2004 roku
 Kopciuszek – spektakl telewizyjny z 2005 roku w reżyserii Krystyny Jandy 
 Kopciuszek – serial telewizyjny z 2006 roku
 Kopciuszek: Roztańczona historia – film z 2008 roku
 Kopciuszek: W rytmie miłości – film z 2011 roku
 Kopciuszek – film niemiecki z 2011 roku 
 Kopciuszek – amerykański film z 2015 roku
 Kopciuszek – amerykański film z 2021 roku
 Kopciuszek – album zespołu Mister Dex z 1995 roku